Финал Кубка Футбольной лиги 2010 () — футбольный матч, который прошёл 28 февраля 2010 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч стал завершением 50-го розыгрыша Кубка Футбольной лиги, кубкового турнира, в котором принимают участие 92 клуба из Премьер-лиги и Футбольной лиги. Финал транслировали в прямом эфире телеканалы BBC и Sky Sports. В матче встретились бирмингемская «Астон Вилла» и обладатель кубка предыдущего сезона, «Манчестер Юнайтед». Победу в матче одержал «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1, выиграв Кубок Футбольной лиги во второй раз подряд.

Обзор матча

Отчёт о матче

Статистика матча

Путь к «Уэмбли»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка лиги 
 Кубок лиги на BBC 

 

2010
Кубок Футбольной лиги финал
Кубок Футбольной лиги 2009
Кубок Футбольной лиги 2010